Deus, der er latin for gud, har flere betydninger, heriblandt:

 dEUS (band)

Se også
 Deus ex machina
 Deus Ex Machina (Lost)